Chabelita es un personaje ficticio para la televisión, de característica cómica y religiosa, interpretado por Nora Velázquez. 

Apareció por primera vez en el programa de televisión mexicano: Humor es... Los Comediantes

Historia 
Fue creado en 1996 por Héctor Suárez y Alejandro Licona para ser interpretado por la actriz Mexicana Nora Velásquez, apareció por primera vez en los programas de TV de Televisa: Humor es... Los Comediantes y ¿Qué nos pasa?, luego tuvo debut en La Casa de la risa, después hizo un especial con Benito Castro y José Antonio Coro en el canal televisivo Estrella TV.

Actualmente debuta en teatro con Sergio Corona o actores locales.

Características 
Es una mujer reprimida, viuda y desamparada que se confiesa ante el padre, trabajando en su mente de forma cochambrosa y diciendo comentarios de doble sentido como inocentes. 

Ya que sus confesiones terminan en una cosa o a veces pecado terminando en confusiones, locuras y malentendidos.

Curiosidades 
 Los feligreses que acusa Chabela de pecadores nunca aparecen.
 Algunos feligreses han aparecido solo en sketches no relacionados con Chabelita.
 Es de las pocas comediantes de enfoque religioso en México como en América Latina.

Enlaces externos 
 http://www.informador.com.mx/entretenimiento/2014/530464/6/las-confesiones-de-nora-velazquez.htm
 
 .
 Sketch no relacionado con Chabelita

Mexicanos ficticios
Religiosos ficticios